MWG steht für:
 Massenwirkungsgesetz, Begriff aus dem Bereich der Thermodynamik
 MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg
 Max-Weber-Gesamtausgabe im Mohr Siebeck Verlag Tübingen
 Maxwellsche Gleichungen zur Beschreibung elektrischer und magnetischer Felder
 Maintal-Werke GmbH, deutsches Energieversorgungsunternehmen
 Metadata Working Group, Konsortium
 MWG-Biotech AG, deutsches Biotechnologie-Unternehmen
 Marianne-Weber-Gymnasium, deutsches Gymnasium
 Maria-Wächtler-Gymnasium, deutsches Gymnasium
 MASwings (ICAO-Code), malaysische Fluggesellschaft
 Magyar Waggon- és Gépgyár Reszvénytársaság, siehe Rába (Fahrzeughersteller)

mwg steht für:
 Aiklep (ISO-639-3-Code), Varietät von West Arawe, ozeanische Sprache in der West New Britain Province, Insel Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung